Рью может означать:

 Рью, Рюди (род. 1980) — французский футболист, вратарь.
 Рью, Эмиль Виктор (1887—1972) — английский антиковед, поэт и переводчик.

 Рью (остров) — остров к югу от Марселя.